Camping Out (litt. « aller camper » en anglais) peut désigner :

 Camping Out, un film muet de Eddie Lyons et Lee Moran sorti en 1918 ;
 Camping Out, un film muet de Roscoe Arbuckle sorti en 1919 ;
 Camping Out, un film de Harry Sweet sorti en 1931 ;
 Camping Out, un court-métrage d'animation de Dick Huemer pour le studio Screen Gems sorti en 1932 ;
 Camping Out, le titre original de L'Art du camping, un court-métrage d'animation de la série Mickey Mouse sorti en 1934.